Pont de Sèvres – most we Francji
 Pont de Sèvres – stacja metra w Paryżu